42-й чемпионат мира по санному спорту прошёл с 28 по 30 января 2011 года в итальянской коммуне Чезана-Торинезе на санно-бобслейной трассе Чезана-Париоль. В соревнованиях принимали участие представители девятнадцати стран мира.

Главным фаворитом турнира выступил немецкий саночник Феликс Лох, действующий олимпийский чемпион и чемпион мира. Мужские одиночные заезды стартовали 29 января в 15 часов по полудню. Уже после первого спуска Лох, как и ожидалось, сразу же выбился в лидеры, однако на втором спуске он проиграл 0,057 секунды титулованному итальянскому спортсмену Армину Цоггелеру, который с итоговым преимуществом в 0,021 секунды завоевал шестую в карьере золотую медаль мирового первенства и первую с 2005 года. Женские одиночные заезды прошли в тот же день и начались в 8:20. Золотую награду уверенно выиграла двукратная чемпионка Татьяна Хюфнер, отыгравшись за досадное поражение предыдущего турнира. Защищавшая титул американка Эрин Хэмлин выступила крайне неудачно, заняв в итоге лишь четырнадцатое место. Немка Натали Гайзенбергер удостоилась третьего подряд серебра. Алекс Гоф выиграла для Канады первую медаль программы женских одиночек и вторую за всю историю чемпионатов (в 1983 году золота был удостоен канадец Мирослав Зайонц). Действующие чемпионы парных саней Герхард Планкенштайнер и Освальд Хазельридер завершили спортивную карьеру ещё в 2010 году сразу после Олимпийских игр в Ванкувере, поэтому лидерами итальянской сборной на сей раз стали Кристиан Оберштольц и Патрик Грубер, занявшие в итоге второе место. Победителями же стали австрийцы, братья Андреас и Вольфганг Лингер. Первый заезд состоялся 29 числа в 19 часов, второй 30-го в 9. Соревнования смешанных команд должны были пройти 30 января в 10:20, однако по техническим причинам были отменены.

Одиночки (мужчины)

Одиночки (женщины)

Двойки (мужчины)

Ссылки 
 Официальный сайт
 Результаты состязаний на официальном сайте Международной федерации санного спорта

2011
Санный спорт
Спорт в Италии в 2011 году
Спортивные соревнования в Пьемонте
Январь 2011 года